regularisatie (natuurkunde)
 fiscale regularisatie, een systeem waarbij niet aangegeven inkomsten, sommen, btw-handelingen en kapitalen kunnen worden geregulariseerd mits betaling van extra belasting
 regularisatie (immigratie), vorm van toelating van een immigrant